FKJ steht für:
 FK Jagodina, serbischer Fußballverein
 French Kiwi Juice, französischer House-DJ
 Fukui Airport (IATA-Code), Flughafen von Fukui, Region Chūbu in Japan

Abkürzung